Desa Jatisura kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jatisura (administrativ by i Indonesien, lat -6,71, long 108,25), Jawa Barat, 
 Desa Jatisura (administrativ by i Indonesien, lat -6,56, long 108,20), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar